Der Kanton Évreux-3 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Évreux im Département Eure in der Region Normandie; sein Hauptort ist Évreux.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 16 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Eure